Andriej Krawczenko – radziecki generał
 Anton Krawczenko – ukraiński piłkarz
 Galina Krawczenko – radziecka aktorka filmowa
 Iwan Krawczenko – major
 Jurij Krawczenko – ukraiński polityk
 Kostiantyn Krawczenko – ukraiński piłkarz
 Serhij Krawczenko – ukraiński piłkarz
 Ulana Krawczenko – ukraińska poetka
 Wadim Krawczenko – kolarz torowy
 Walentin Krawczenko – funkcjonariusz
 Wiktor Krawczenko (ujednoznacznienie)